Tempo Trio foi um grupo instrumental que atuou no cenário musical entre 1964 e 1967. O grupo foi composta pelos mineiros Helvius Vilela, Paulo Horta e Pascoal Meirelles.

Bandas de Minas Gerais